Cijanin se može odnositi na:
 Cijanini, nesistemsko ime familije sintetičkih boja polimetinske grupe
 Cijanidin-3,5-O-diglukozid, diglukozidni antocijanidinski cijanidin